Евгений Вадимович Седо́в () — российский пловец, Заслуженный мастер спорта России.

Двукратный рекордсмен мира, победитель и призёр чемпионата мира 2014 года на короткой воде, неоднократный победитель и призёр чемпионата России, многократный рекордсмен, победитель и призёр первенств России, Европы и мира среди юниоров.

С 2014 года член основного состава Сборной России по плаванию, дистанции: вольный стиль (кроль) 50 и 100 м, баттерфляй 50 м.

Биография 
Воспитанник волгоградской школы плавания, с первого дня тренируется в волгоградском «Центре спортивной подготовки по плаванию» под руководством семьи Захаровых.

В детстве занимался тхэквондо, лёгкой атлетикой, футболом. Плаванием начал заниматься с трёхлетнего возраста в бассейне на центральном стадионе Волгограда. Первым тренером стал Александр Владимирович Захаров, потом — Заслуженный тренер России Светлана Анатольевна Захарова.

Начиная с 14 лет стал показывать первые высокие результаты, и после победы на фестивале «Веселый дельфин» в Санкт-Петербурге перешёл к Заслуженному тренеру России Владимиру Николаевичу Захарову (в это время из спорта ушла его воспитанница Лариса Ильченко, олимпийская чемпионка на открытой воде).

Среднее образование получил в СОШ «Вайда». В 2013 году поступил в Волгоградскую физкультурную академию на очное отделение факультета менеджмента.

Заговорили о Евгении Седове в 2011 году, когда в пятнадцать лет к нему пришли первые громкие победы. В этом году он впервые принял участие в международных соревнованиях на Европейском юношеском Олимпийском фестивале в Трабзоне, Турция, где принёс в копилку сборной 5 медалей различного достоинства, в том числе 3 из них — золотые. Всего же за 2013 год он успел обновить несколько юношеских рекордов России.

В 2012 году ему были присвоены звания Мастера спорта России и Мастера спорта России международного класса

В 2013 году в возрасте 17 лет выиграл несколько медалей первенств Европы и мира, несколько раз обновил юношеские рекорды России, а вице-президент Всероссийской федерации плавания, глава клуба «Волга» Виктор Авдиенко назвал Евгения Седова одним из самых талантливых людей на планете.

Несмотря на сильнейшие боли в спине, стартовал и добился двух побед летом 2014 на первенстве Европы, а на этапе Кубка Мира в 2014 году прошёл в финал с не до конца восстановленным после перелома пальцем ноги, из-за чего на старте финального заплыва опять его сломал, но всё равно боролся с другими участниками заплыва до самого финиша.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде, прошедший в Дохе в 2014 году, стал для Евгения Седова первым взрослым чемпионатом мира. На первом же старте, в предварительном заплыве мужской комбинированной эстафеты 4×50 м Евгений вместе со своими партнёрами — Станиславом Донцом, Сергеем Гейбелем и Александром Попковым установил новый мировой рекорд 1:32.78.
В составе мужской кролевой эстафеты 4×50 м в финальном заплыве вместе со своими партнёрами Владимиром Морозовым, Олегом Тихобаевым и Сергеем Фесиковым Евгений Седов выиграл «золото» чемпионата мира с новым мировым рекордом (1:22.60). Во время этого чемпионата Евгений Седов стартовал в четырёх эстафетах, и в каждой из них он показал лучший результат среди всех стартующих.

За неделю до весеннего чемпионата России 2015 года обнаружилось, что у Евгения сломаны два ребра, причём он готовился к чемпионату, не зная об этом. В результате на восстановление ушло несколько месяцев, и Евгений был вынужден пропустить не только чемпионат и Кубок России, но и домашний чемпионат мира по водным видам спорта в Казани.

В августе 2015 года на первом этапе Кубка Мира, который проводился в Москве в 50 м бассейне, на дистанции 50 м баттерфляем в предварительных заплывах Евгений показал лучшее время 23.50, а в финале со временем 23.59 занял третье место. На дистанции 50 м вольным стилем показал лучшее время предварительных заплывов 22.26, а в финале занял второе место со своим личным рекордом 21.84.

На прошедшем в октябре 2015 года Чемпионате и Первенстве ЮФО и СКФО Евгений одержал две победы на дистанциях 50 м вольным стилем и 50 м баттерфляем.

На ноябрьском чемпионате России, где Евгений Седов плыл только одну дистанцию 50 м вольным стилем, он выиграл на ней золото и был квалифицирован на предстоящий чемпионат Европы.

С прошедшего в декабре в Нетании (Израиль) чемпионата Европы в 25 м бассейне Евгений Седов вернулся с четырьмя медалями. Евгений стал единственным российским двукратным обладателем награды высшей пробы — он одержал победы на дистанции 50 м вольным стилем и вместе с коллегами по российской команде (Андрей Арбузов, Александр Клюкин, Никита Коновалов и участник предварительного заплыва Олег Тихобаев) в составе мужской кролевой эстафеты 4×50 м. И в дополнение к этому две серебряные медали Евгений Седов завоевал в составе российских эстафетных команд: в смешанной эстафете 4×50 м вольным стилем (Никита Коновалов, Наталья Ловцова, Розалия Насретдинова, а также участники предварительного заплыва — Андрей Арбузов, Олег Тихобаев, Дарья Карташова и Елизавета Базарова) и в мужской комбинированной эстафете 4×50 м (Андрей Шабасов, Александр Попков, Олег Костин, а также Андрей Николаев и Никита Коновалов — участники предварительного заплыва).

Рекорды 
На июль 2017 года Евгению принадлежат рекорд мира и Европы в эстафетах (бассейн 25 м), юношеский мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем.

Действующие (на июль 2017 г.) рекорды Евгения Седова

Результаты

Примечания

Награды и звания 
 06.11.2012. Присвоение спортивного звания Мастер спорта России международного класса
 06.11.2012. Присвоение спортивного звания Мастер спорта России
 сл сспртлорпррсааорее Еппро? Поздравление Президента Россиуиийской Федерации

Интервью 
 Интервью Евгения Седова телеканалу Россия24-Волгоград
 13.08.2015 Евгений Седов: Хочу уже зимой биться с Маноду
 18.12.2014. Кролем быстрее. 18-летний пловец Евгений Седов хочет обогнать Морозова и Попова
 11.12.2014 Евгений Седов
 06.12.2014. Евгений Седов: Я не обновил рекорд России, и это прям бьет по башке!
 14.07.2014 «Олимпийский резерв» (Евгений Седов)
 19.05.2014 Евгений СЕДОВ: «В марте меня выгнали со сбора. Вины не чувствую»
 16.05.2014 Пловец Евгений Седов: не жду, что за победу на ЧР меня закидают розами
 27.11.2013 «Всегда буду выступать за Волгоград»
 18.10.2012 Седов Евгений

Ссылки 
 Профиль на i-swimmer.ru
 Профиль на swimrankings
 Евгений Седов. Профиль на сайте ВФП

См. также 
 14.12.2014. Евгений Седов и Александра Маслова возглавили рейтинг сильнейших спортсменов Всероссийских соревнований среди юношей и девушек
 12.12.2014. Президент поздравил чемпионов
 06.12.2014. Пловец Коротышкин заслужил стать чемпионом мира в кролевой эстафете — Седов
 06.12.2014. Седов намерен завоевать 5 золотых медалей ОИ в плавании и превзойти Попова
 06.12.2014. Российская эстафета вышла в финал с первым временем
 13.11. 2014. Попова и Костин — главные герои чемпионата России
 11.11.2014. Коновалов и Артемьева отобрались на чемпионат мира
 10.11.2014. Тихобаев и Костин грозят мировым лидерам
 04.10.2014. Россияне взяли золото Кубка мира в Москве
 18.07.2014.Лидия Капкова: Все ребята хотели на пьедестал
 14.07.2014. Российские юниоры — вновь лучшие в Европе
 28.07.2014 Evgeny Sedov — Motivation for Sport / Swimming | Евгений Седов — Мотивация к Спорту/Плаванию
 14.06.2014. Всероссийские соревнования начались с рекорда
 01.06.2014 Лучшие юниоры в истории мирового плавания. 50 вольный стиль
 15.05.2014 Волгоградский пловец Евгений Седов установил мировой рекорд
 13.05.2014. Мартынова первой попала в сборную, Седов и Устинова обновили мировые рекорды
 13.05.2014 Евгений Седов: три заплыва, три юношеских мировых рекорда
 13.05.2014. Седов поедет на Олимпиаду вместо чемпионата Европы
 3.05.2014. На ЧР-2014 Евгений Седов установил юношеский рекорд мира на 50 м баттерфляем
 19.12.2013. Арина Опенышева и Евгений Седов — сильнейшие пловцы Всероссийских соревнований среди юношей и девушек
 17.10.2013 Юные таланты волгоградской школы плавания
 01.09.2013. Евгений Седов — бронзовый призёр ЧМ-2013 среди юниоров на 100 м вольным стилем
 30.08.2013. Евгений Седов — серебряный призёр ЧМ-2013 среди юниоров на 50 м вольным стилем
 28.08.2013. Светлана Чимрова и Евгений Седов — установили рекорды соревнований в предварительных заплывах 3 дня ЧМ-2013 среди юниоров
 15.07.2013. Евгений Седов — победитель ПЕ-2013 на дистанции 50 м вольным стилем
 14.07.2013. Григорий Тарасевич — победитель, Евгений Седов — серебряный призёр ПЕ-2013 в плавании на 50 м на спине
 13.07.2013. Евгений Седов — победитель ПЕ-2013 на дистанции 100 м вольным стилем
 11.07.2013. Евгений Седов завоевал первое «золото» для российской сборной на ПЕ-2013
 14.05.2012. Евгений Седов и Елизавета Королькова стали лучшими спортсменами второго дня Первенства России
 10.04.2012. 4 день ПР-2012: Евгений Седов дважды обновил юношеский рекорд России на дистанции 50 м на спине
 EVGENY SEDOV SECOND TO DECLARE INTENT TO BYPASS SENIOR MEET IN FAVOR OF YOUTH OLYMPIC GAMES
 SEDOV AND MEILUTYTE HEADLINERS OF EUROPEAN JUNIOR CHAMPIONSHIPS
 SEDOV TWICE SETS JUNIOR WORLD RECORD AT RUSSIAN NATIONALS
 RUSSIA’S EVGENY SEDOV CLEARS PAIR OF JUNIOR WORLD RECORDS IN RUSSIA
 SEDOV AND CHIMROVA SET JUNIOR WORLD MARKS AT RUSSIAN CHAMPIONSHIPS
 WORLD JUNIOR SPRINT STAR EVGENY SEDOV WITHDRAWS FROM YOUTH OLYMPIC GAMES
 RUSSIA BREAKS 4×50 MEDLEY RELAY WORLD RECORD AT SHORT COURSE WORLD CHAMPIONSHIPS

Пловцы России
Пловцы Волгограда
Чемпионы Европы по плаванию
Чемпионы мира по плаванию